Zhang Jian (dynastie Han), officier de la dynastie Han
Zhang Jian (dynastie Tang) (mort en 651), noble de la dynastie Tang
Zhang Jian (homme politique) (1853–1926), entrepreneur, homme politique et pédagogue
Zhang Jian (athlète) (né en 1976), athlète chinoise
Zhang Jian (tir) (né en 1985), tireur sportif chinois